BES — код ИАТА аэропорта Брест во Франции.
 British Ecological Society — Британское экологическое общество.